Ha raggiunto la posizione più alta nella classifica WTA il 16 agosto 2010, quando arrivò ad essere numero 129 al mondo in singolare.

Altri progetti

Collegamenti esterni